Il singolare del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Raúl Ramírez 6-4, 5-7, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alan King Tennis Classic 1977